Патрик Фемерлинг (; род. 4 марта 1975 года в Гамбурге, ФРГ) — немецкий профессиональный баскетболист и тренер. Выступал за сборную Германии.

Клубная карьера 
В составе «Альбы» Фемерлинг трижды становился чемпионом Германии (1999, 2000, 2008). С 2000 по 2002 год играл за греческий «Олимпиакос», в составе которого выиграл Кубок Греции (2002). В 2003 году в составе «Барселоны» выиграл Евролигу, также выиграл 2 чемпионата Испании (2003, 2004), Кубок Испании (2003), Суперкубок Испании (2004). В составе «Панатинаикоса» дважды становился чемпионом Греции и дважды обладателем Кубка Греции (2005, 2006).

Сборная Германии 
В составе национальной сборной Германии стал бронзовым призёром чемпионата мира 2002 года и серебряным призёром чемпионата Европы 2005 года.

Карьера тренера 
В настоящее время работает помощником Ральфа Юнге в юношеской сборной Германии (до 15 лет).

Статистика

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Альба»

Баскетболисты Германии
Игроки «Вашингтон Хаскис» (баскетбол)
Игроки БК «Альба»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Барселона»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки сборной Германии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Баскетбольные тренеры Германии